R161 ou R-161 peut faire référence à :
 Fluoroéthane, selon la liste de réfrigérants ;
 Route québécoise 161 (R-161), reliant Saint-Augustin-de-Woburn à Sainte-Eulalie.